Miejscowości w USA:
 Brogden – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Brogden (ang. Brogden Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne